Nestor er et navn af græsk oprindelse, og det kan betegne flere personer:
 Nestor (mytologi) – en konge i græsk mytologi, som bl.a. optræder i Homers Iliade og Odyssé. Efter ham er opkaldt:
 Nestor (asteroide) – en af de trojanske asteroider
 Nestor (titel) – den ældste eller mest erfarne, f.eks. i en forsamling eller inden for et fag, kaldes en nestor efter den græske konge, som var den ældste af kongerne ved Troja
 Nestorius – en græsk kirkelærer i det femte århundrede
 Nestor (krønikeskriver) - en munk fra Huleklostret i Kijev, der omkring 1113 angiveligt forfattede Nestorkrøniken (Beretningen om de Svundne År)
 Nestor (tegneserie-hushovmester) – hushovmester på Møllenborg i tegneserien Tintin
 Néstor Kirchner – Argentinas tidligere præsident
 Nestor (Langt fra Las Vegas) –  afsnit i sæson fire af Langt fra Las Vegas
 Nestor (slægt) – slægt af papegøjer indeholdende arterne kea og kaka